Tam Tiến (Bắc Giang)
 Tam Tiến (Quảng Nam)